Aleksander Tochowicz (ur. 1924) – porucznik Armii Krajowej
 Andrzej Tochowicz (ur. 1947) – polityk
 Edward Tochowicz (1921–1992) – żołnierz Armii Krajowej, więzień Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych
 Ignacy Tochowicz (1899–1942) – kapłan diecezji częstochowskiej, kapelan Wojska Polskiego, więzień KL Dachau
 Jarosław Tochowicz – reżyser teatralny
 Leon Tochowicz (1897–1965) – kardiolog, rektor Akademii Medycznej w Krakowie
 Paweł Tochowicz (1891–1979) – ksiądz katolicki, profesor seminariów duchownych, prałat domowy Jana Pawła II
 Piotr Tochowicz (1902–1944) – urzędnik, podporucznik Wojska Polskiego
 Stanisław Tochowicz (1925–1994) – metalurg

Przypisy 

Polskie nazwiska